Verschueren ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolph Verschueren (1922–2004), belgischer Radrennfahrer 
 Bart Verschueren (* 1986), belgischer Cyclocrossfahrer 
 Etienne Verschueren (1928–1995), belgischer Jazzmusiker
 Theo Verschueren (* 1943), belgischer Radrennfahrer 
 Victor Verschueren (1893–nach 1924), belgischer Wintersportler 

Verschueren steht außerdem für:
 Verschueren Orgelbouw, niederländische Orgelbauwerkstatt

Siehe auch:
 Verschuere
 Verschuren